Der Davis Cup 1988 war die 77. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Das zwischen dem 16. bis 18. Dezember ausgetragene Finale in Göteborg gewann die Bundesrepublik Deutschland mit 4:1 gegen Schweden. Damit sicherte sich Deutschland erstmals den Davis Cup. Im gesamten Turnierverlauf verlor die deutsche Mannschaft lediglich ein Einzelmatch: Stefan Edberg siegte in seinem zu dem Zeitpunkt bereits bedeutungslosen zweiten Einzel gegen Carl-Uwe Steeb.

Die Mannschaften

Weltgruppe 
In der Weltgruppe spielten 16 Mannschaften, welche sich aus den 8 besten Teams des Vorjahres und den Gewinnern der letztjährigen Relegation zusammensetzten.

Ergebnisse

Finale

Siehe auch 
 Fed Cup
 Davis Cup

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups
 Carl-Uwe Steeb, Philipp Joubert: "Das nimmt uns niemand mehr!". einestages, 17. Dezember 2013.

Einzelnachweise 

1988
Tennisturnier 1988